Ю́рий Вячесла́вович Кири́ллов (19 января 1990, Уфа, СССР) — российский футболист, полузащитник клуба «КАМАЗ».

Карьера 
Воспитанник уфимской школы «Искра» (первый тренер — Александр Скоробогатов) и московской «Академики». Профессиональные выступления начал в «Спортакадемклубе». В 2008 году был отдан в аренду в команду «Русичи». В 2009 году вслед за главным тренером «Спортакадемклуба» Константином Сарсанией перешёл в клуб Премьер-лиги «Химки». Дебютировал в чемпионате России 3 мая 2009 года в матче «Химки» — «Кубань» (2:2). Первый гол забил 16 мая 2009 года в матче 9-го тура чемпионата против «Москвы» (1:1). В декабре 2009 года стало известно о переходе Кириллова в московское «Динамо». Однако за основную команду так и не провёл ни одного матча: «Динамо» отдавало его в аренду: 2010 — «Алания», 2011 — «Крылья Советов», 2012 — «Урал», «Уфа» («Урал» и «Уфа» — в то время клубы ФНЛ). В феврале 2013 года возвращён из аренды на сборы в Турции, однако весеннюю часть сезона-2012/13 играл лишь в молодёжном первенстве. В июле 2013 года подписал контракт с вышедшим в Премьер-лигу «Уралом». В феврале 2014 года покинул екатеринбургский клуб. В 2014 году перешёл в литовский «Атлантас», сезон-2014/15 провёл в «Химках», выступавших в ПФЛ, в июле 2015 года стал игроком «КАМАЗа», за который играл в сезоне-2015/16 в ФНЛ. Летом 2016 года, в последний день дозаявочной кампании 31 августа, перешёл в клуб ПФЛ «Динамо СПб». 2017 год провёл в нижегородском «Олимпийце», с 2018 года — вновь в «КАМАЗе».

Достижения 
 «Алания»
 Финалист кубка России: 2010/11
 «Урал»
 Обладатель кубка ФНЛ: 2012
 «Олимпиец»
 Победитель Первенства ПФЛ (группа «Урал-Приволжье»): 2016/17 (сыграл 5 матчей)
 «КАМАЗ»
 Победитель Первенства ПФЛ (группа 4): 2020/21
 Серебряный призёр Первенства ПФЛ (группа «Урал-Приволжье»): 2018/19

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Спортакадемклуб»
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»